Escudo de Florida puede referirse a:

Escudo de Florida, departamento de Uruguay.
Escudo de Florida, estado de los Estados Unidos.